Regno Unito
 Marshfield – parrocchia civile del Gloustershire
 Stati Uniti d'America
 Marshfield – città della contea di Washington, Maine
 Marshfield – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
 Marshfield – città della contea di Webster, Missouri
 Marshfield – città della contea di Washington, Vermont
 Marshfield – città della contea di Fond du Lac, Wisconsin
 Marshfield – città della contea di Wood, Wisconsin